Значения:

  (количество бит на пиксель), также известно как глубина цвета
 Класс BPP — класс сложности в теории алгоритмов